Leclerc steht für:

 Leclerc (Panzer), französischer Kampfpanzer
 E.Leclerc, französische Einzelhandelskette

Leclerc ist der Familienname folgender Personen:

 Carole Leclerc (* 1980), französische Bogenbiathletin
 Charles Leclerc (* 1997), monegassischer Automobilrennfahrer
 Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1714–1754), französischer Dramatiker und Historiker
 Charles Victoire Emmanuel Leclerc (1772–1802), französischer Generalmajor
 Félix Leclerc (1914–1988), kanadischer Autor, Komponist, Musiker und Schauspieler
 Francis Leclerc (* 1971), kanadischer Regisseur
 Fud Leclerc (1924–2010), belgischer Schlagersänger
 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788), französischer Naturforscher
 Ginette Leclerc (1912–1992), französische Schauspielerin
 Henri Leclerc (1870–1955), französischer Arzt und Autor
 Jacques Leclerc (* 1943), kanadischer Linguist
 Jacques-Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902–1947), französischer Generalmajor
 Jean Leclerc (1657–1736), Schweizer Theologe und Philologe
 Jean-Baptiste Leclerc (1920–2001), französischer Ringer
 Joseph-Victor Leclerc (1787–1865), französischer Linguist und Hochschullehrer
 Katie Leclerc (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Lucien Leclerc (1816–1893), französischer Arzt und Orientalist
 Marc Leclerc (1933–2005), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Québec
 Marc-André Leclerc (1992–2018), kanadischer Felskletterer und Bergsteiger
 Marie-Louise Leclerc (1911–2001), Schweizer Architektin
 Michelle Leclerc (1939–2006), französische Organistin
 Mike Leclerc (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Philippe Leclerc (1755–1826), deutscher Maler
 Pierre Leclerc († 1546), französischer Märtyrer
 René Leclerc († 1651), französischer Geistlicher, Bischof von Glandéves
 Salomé Leclerc (* 1986), kanadische Chansonnière

 Théophile Leclerc (1771–nach 1793), französischer Revolutionär

Siehe auch:
 Le Clerc, siehe Clerc
 Leclair
 Leclaire
 Leclercq